Tabela Cenzura według państw zbiera informacje o cenzurze, wolności słowa oraz wolności mediów w poszczególnych państwach.

Legenda

Tabela

Przypisy 

 
Ochrona praw człowieka
Prawo prasowe